ATV steht für 
 Ability-to-Verify Rate, Maß für die Zahl an Benutzern, die eine vollständige biometrische Authentifizierung durchführen können
 Advanced Technology Vessel, indisches Programm zum Bau eines eigenen Atom-U-Bootes
 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen
 All Terrain Vehicle, siehe Quad
 Aufbau Taschenbuch Verlag, siehe Aufbau-Verlag
 Austauschverfahren in der Mathematik
 Automated Transfer Vehicle, ein unbemanntes Transport-Raumschiff der ESA zur Internationalen Raumstation
 Tarifvertrag Altersversorgung
 die Produzentengruppe ATV der Videokünstler Marcel Odenbach, Ulrike Rosenbach und Klaus vom Bruch
 Apple TV, eine Set-Top-Box vom Hersteller Apple
  oder Astrovan, mehrere Fahrzeuge der NASA
 Arad-Temesvári Vasúttársaság, eine ehemalige ungarische Eisenbahngesellschaft
 Flugplatz Ati, tschadischer Flugplatz (IATA-Code)

Fernsehen:
 ATV (Fernsehsender), ein österreichischer Privatsender
 augsburg.tv, deutscher Regionalfernsehsender
 Aichfeld TV, österreichischer Regionalfernsehsender
 Aluetelevisio, einen finnischen Fernsehsender
 Andorra Televisió, siehe Ràdio i Televisió d’Andorra
 Asia Television Limited, Hongkongs ältester Fernsehsender
 Associated TeleVision, ehemaliger britischer Fernsehsender (1955–1981)
 Aktüel Televizyonu (atv), türkischer Fernsehsender
 Amateurfunk-Fernsehen
 Analog Television, siehe Analoges Fernsehen

Vereine:
 Abstinenten-Turnverein Basel, Schweizer Sportverein
 Abwassertechnische Vereinigung, jetzt Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA)
 Akademischer Turnverein, Vereinigungen an verschiedenen Universitäten in Deutschland und Österreich
 Allgemeiner Turnverein, ein Sportvereinskürzel
 Altonaer Turnverein von 1845 e. V., gemeinnütziger Hamburger Sportverein

atv steht für:
 Nordaltaisch (ISO-639-3-Code), Dialekt von Altaisch (Turksprache)

ATV